Чемпіонат Швейцарії з хокею 1947 — 36-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А), свій дев'ятнадцятий титул здобув ХК «Давос».

Груповий етап

Група 1

Група 2

Втішний турнір

Відбіркові матчі 
СК «Берн» — Грассгоппер-Клуб 8:9, 11:6

Перехідний матч 
Грассгоппер-Клуб — ЕХК «Кур» 5:3

Фінальні матчі 
ХК «Давос» — Цюрих СК 8:1, 4:2

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія